Мину́тка — уменьшительное от «минута». 
 «» — вальс Фредерика Шопена (1847).
 Площадь Минутка — площадь в городе Грозном.